Het geheim van de Eenhoorn is een stripverhaal in de Kuifje-reeks, getekend door Hergé.

Daarnaast kan Het geheim van de Eenhoorn (Engels: The secret of the Unicorn) ook verwijzen naar volgende afgeleide items:

 Het geheim van de Eenhoorn (Walibi Belgium), een voormalige op het stripverhaal gebaseerde attractie in Walibi Belgium
 Het geheim van de Eenhoorn (aflevering), een aflevering uit de tekenfilmserie De avonturen van Kuifje
 The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn (film), een film van Steven Spielberg en Peter Jackson
 The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn (computerspel), een videogame uitgegeven door Ubisoft